Filareto puede referirse a:

 Filareto Kavernido, fundador y dirigente de una comuna anarquista en Berlín, Tourrettes, Córcega y en la República Dominicana. 
 Fiódor Nikítich Románov, Patriarca de Moscú y gobernante "de facto" durante el reinado de su hijo el Zar Miguel I de Rusia.
 Filareto Drozdov, Patriarca de Moscú desde 1821 hasta 1867.